Jan Eriksson (ur. 1958) – szwedzki hokeista
 Jan Eriksson (ur. 1962) – szwedzki piłkarz
 Jan Eriksson (ur. 1967) – szwedzki piłkarz